Bilbalogo ou Bilbalogho peut désigner :
Bilbalogo, la commune rurale situé dans le département de Guiba au Burkina Faso
Bilbalogo, la commune rurale situé dans le département de Kombissiri au Burkina Faso

 Bilbalogho, un quartier de Ouagadougou au Burkina Faso